BCB kan verwijzen naar:
 een chemische stof Benzocyclobuteen
 een brancheorganisatie Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en Muziekvak